Nieczajna (gromada w powiecie dąbrowskim)
 Nieczajna (gromada w powiecie obornickim)